Mølby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Mølby (Esbjerg Kommune) – bebyggelse i Spandet Sogn
 Mølby (Haderslev Kommune) – landsby i Oksenvad Sogn, Haderslev Kommune
 Mølby (Rømø) – bebyggelse i Rømø Sogn
 Mølby (Sønderborg) - tidligere selvstændig landsby i Sønderborg.
 Mølby (Varde Kommune) – bebyggelse i Skovlund Sogn

Se også:
 Mølby-Ballum – bebyggelse i Ballum Sogn, Tønder Kommune

Personer:
 Jan Mølby – fodboldspiller
 Johnny Mølby – fodboldspiller